Sumpfbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Sumpfbach (Lenk), Quartierteil der Gemeinde Lenk, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern

Gewässer:
 Pappritzer Sumpfbach, linker Zufluss des Wachwitzbachs bei Pappritz, kreisfreie Stadt Dresden, Sachsen
 Sumpfbach (Helbe), linker Zufluss der Helbe gegenüber Bliederstedt, Einheitsgemeinde Großenehrich, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Sumpfbach (Katzsohlbach), rechter Zufluss des Katzsohlbachs nach Breitenstein, Gemeinde Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Sumpfbach, früherer Abschnittsname des Ruthsenbachs, linker Oberlauf des Mühlbachs bis nach Arheilgen, kreisfreies Darmstadt, Hessen
 Sumpfbach (Rot), rechter Zufluss des Mühlkanals der Mühle von Hönig neben der „Geschwender“ Rot, Gemeinde Ruppertshofen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sumpfbach (Simme), rechter Zufluss der Simme bei Sumpfbach, Gemeinde Lenk, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern
 Sumpfbach (Wachwitzbach) – siehe oben → Pappritzer Sumpfbach

Siehe auch:
 Sumpfgraben